Solvay steht für:

 Solvay, international tätiger Chemie- und Pharmakonzern
 Solvay GmbH, deutsches Chemieunternehmen als Teil der Solvay-Gruppe
 (7537) Solvay, Asteroid des Hauptgürtels
 Solvay-Konferenz, physikalische Fachkonferenz (seit 1911)
 Solvayhütte, SAC-Schutzhütte am Nordostgrat des Matterhorns
 Solvay Mountains, Gebirge auf der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Mount Solvay, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Solvay ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Solvay (1838–1922), belgischer Chemiker
 Paolo Solvay (1924–2008), italienischer Schauspieler, siehe Luigi Batzella

Siehe auch:
 Solway